LC2 peut faire référence à :
 Laffly LC2, un camion du constructeur français Laffly ;
 Lancia LC2, une voiture de course du constructeur italien Lancia ;
 LC 2 International, une holding panafricaine.